Soper est un patronyme anglais qui signifie « savonnier ».

Patronymes 
 Dewey Soper, ornithologue, zoologiste et explorateur canadien ;
 Eileen Soper (1905-1990), graveuse et illustratrice anglaise ;
 George Soper (1870-1948), ingénieur sanitaire américain ;
 Herbert Soper (1865 – 1930), statisticien britannique ;
 Steve Soper, pilote automobile britannique.

Toponymes

Burkina Faso 
 Soper, la commune du département de Zonsé.

Canada 
 Lac Soper, lac situé au Nunavut ;
 Rivière Soper, rivière située au Nunavut.

États-Unis 
 Soper, localité située en Oklahoma.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme
Patronyme anglais